L'AGF Aarhus est un club danois de football féminin basé à Aarhus évoluant actuellement en première division danoise.

Histoire

Hjortshøj-Egaa, IK Skovbakken et Vejlby Skovbakken 

Le club est issu du Hjortshøj-Egaa Idrætsforening, club phare des années 1980-1990 ayant 10 titres de championnes du Danemark à son palmarès. Le HEI Aarhus devient l'IK Skovbakken en 2002, au moment où le Fortuna Hjørring et le Brøndby IF se partagent les titres du football féminin danois. Aarhus termine alors régulièrement sur la troisième marche du podium en championnat. En 2016, l'IK Skovbakken fusionne avec le Vejlby IK pour former le Vejlby Skovbakken Aarhus, et évolue toujours en Kvindeliga.

AFG Aarhus 
Le club fusionne en 2020 avec l'AGF Aarhus masculin et l'IF Lyseng. L'AGF Aarhus détient 80% des parts de la section féminine, qui porte donc son nom et son maillot.

Palmarès

Notes et références

Lien externe 

  Site officiel du club

Club féminin de football au Danemark
Club de football fondé en 2002
Club sportif à Aarhus